Tófű, plaats en gemeente in Hongarije
Tofoe, sojaproduct